Населені пункти:
 Золочів — місто, Львівська область, Золочівський район, районний центр
 Золочів — селище міського типу, Харківська область, Золочівський район, районний центр
 Золочів — маєток (село) Яна Монтовта на Волині у 1548 році.

Залізничні станції:
 Золочів — пасажирська станція Південної залізниці на лінії Харків — Готня
 Золочів — проміжна залізнична станція Тернопільської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці

Див. також 
 Злочев (Польща).

Примітки